Вести (з ) — поширена російськомовна назва ЗМІ.

ЗМІ 
 Вести — українська щоденна газета.
 Вести — програма новин на каналах Росія-1 та Росія-24.
 Вести (газета, Ізраїль) — російськомовна газета в Ізраїлі.

Похідні назви 
 Вести Масс-Медиа — Медіахолдинг України (в який входять щоденна газета Вести, журнал Вести. Репортёр, радио Вести та телеканал UBR) з стартовим капіталом невідомого походження.